Brixia M1920 – włoski ciężki karabin maszynowy
 SIG M1920 – szwajcarska wersja licencyjna pistoletu maszynowego MP18